

Сезон 1994/1995

Кубок Азиатских чемпионов 1994/1995 
 Участник: Нефтчи (Фергана) - чемпион Узбекистана 1993

Кубок обладателей кубков Азии 1994/1995 
 Участник: Пахтакор (Ташкент) - чемпион Узбекистана 1993

Сезон 1995/1996

Кубок Азиатских чемпионов 1995/1996 
 Участник: Нефтчи (Фергана) - чемпион Узбекистана 1994

Кубок обладателей кубков Азии 1995/1996 
 Участник: ФК Янгиер - финалист Кубка Узбекистана 1994

Сезон 1996/1997

Кубок Азиатских чемпионов 1996/1997 
 Участник: Нефтчи (Фергана) - чемпион Узбекистана 1995

Кубок обладателей кубков Азии 1996/1997 
 Участник: Навбахор (Наманган) - обладатель Кубка Узбекистана 1995

Сезон 1997/1998

Кубок Азиатских чемпионов 1997/1998 
 Участник: Навбахор (Наманган) - чемпион Узбекистана 1996

Кубок обладателей кубков Азии 1997/1998 
 Участник: Нефтчи (Фергана) - обладатель Кубка Узбекистана 1996

Сезон 1998/1999

Кубок Азиатских чемпионов 1998/1999 
 Участник: Нефтчи (Фергана) - чемпион Узбекистана 1997

Кубок обладателей кубков Азии 1998/1999 
 Участник: Пахтакор (Ташкент) - обладатель Кубка Узбекистана 1997

Сезон 1999/2000

Кубок Азиатских чемпионов 1999/2000 
 Участник: Пахтакор (Ташкент) - чемпион Узбекистана 1998

Кубок обладателей кубков Азии 1999/2000 
 Участник: Навбахор (Наманган) - обладатель Кубка Узбекистана 1998

Примечания

Источники 
 Asian Club Competitions 1994/95
 Asian Club Competitions 1995/96
 Asian Club Competitions 1996/97
 Asian Club Competitions 1997/98
 Asian Club Competitions 1998/99
 Asian Club Competitions 1999/2000

Футбольные клубы Узбекистана в Азиатских кубках